Dàtxnoie (en rus: Дачное) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 2.628 habitants. Pertany al districte de Sudak. Fins al 1945 la vila es deia Taraktaix.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea